Rebollar (Sòria), municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Rebollar (Càceres), municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Rebollar de Ebro, nucli del municipi càntabre de Valderredible
 Rebollar de Montsor, roureda del municipi de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 El Rebollar (comarca), comarca a l'extrem sud-oest de la província de Salamanca
 El Rebollar (Hortoneda), bosc de roures rebolls del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Lo Rebollar (Biscarri), partida del poble de Biscarri, al municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Lo Rebollar (Torallola), partida del poble de Torallola, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Lo Rebollar (els Masos de Tamúrcia), partida del poble dels Masos de Tamúrcia (municipi de Tremp, Pallars Jussà)
 Barranc del Rebollar, barranc del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Llau del Rebollar, llau del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Villanueva del Rebollar, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Villanueva del Rebollar de la Sierra, municipi d'Aragó a la província de Terol